Макке́нна (, також ) — англіфікована форма ірландського прізвища , також може писатися як Mac Cionaodha або Mac Cionnaith, що буквально у перекладі означає «син Кенни» або шотландського прізвища .

Відомі носії:

  (;  1984) — американська акторка телебачення та кіно.
 Вірджинія Маккенна (;  1931) — британська акторка.
 Кевін Маккенна (;  1980) — колишній канадський професійний футбольний гравець.
  (;  1968) — американська фолк-співачка та автор пісень.
 Реджис МакКенна (; ?) — американський маркетолог.
 Річард Маккенна (; 1913—1964) — американський письменник-фантаст і моряк.
 Скотт Маккенна (;  1996) — шотландський футболіст, захисник.
 Теренс Маккенна (; 1946—2000) — американський автор, філософ, етноботанік, містик.
  (, );  1984) — ірландська акторка.

Примітки